Launceston – miasto w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Okręg wyborczy Launceston
 Launceston – miasto w północnej Tasmanii (Australii)
 City of Launceston – obszar samorządu lokalnego, położony w północnej części Tasmanii (Australia) 
 Tarrant Launceston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset